Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але вирішила замість захисту взяти участь у лондонській Олімпіаді.
Магдалена Рибарикова виграла титул, у фіналі перемігши першу сіяну Анастасію Павлюченкову з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= О Говорцова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ка Плішкова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Е Бушар
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К Кнапп
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Ларшер де Бріту
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Лучич-Бароні
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Каратанчева
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= С Стівенс
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=5
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Е Галловіц-Халл
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Я Чепелова
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Дой
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Е Даніліду
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= В Душевіна
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=
| RD1-team15= М Рибарикова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш Схеперс
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= О Говорцова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Е Бушар
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= С Стівенс
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Е Галловіц-Халл
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Я Чепелова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Е Даніліду
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= М Рибарикова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Е Бушар
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= С Стівенс
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Я Чепелова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2012